A Münsingen a következő földrajzi helyeket jelölheti:

 Münsingen város Németországban, Baden-Württemberg tartományban
 Münsingen város Svájcban, a Berni kantonban

lásd még:

Münsingen járás